Binar ist
 alternativ eine Bezeichnung für Magma (Mathematik)
 in der antiken Metrik ein aus zwei Versfüßen bestehendes Versmaß, siehe Dipodie

Binar ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Binar (* 1942), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Stanislav Binar (1908–1969), tschechoslowakischer Bildhauer

Siehe auch:
 binär